Borzyszkowo bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Borzyszkowo (Darłowo) (dt. Renkenhagen), Dorf der Gmina Darłowo in der Woiwodschaft Westpommern
 Borzyszkowo (Sławno), Wohnplatz in der Gmina Sławno in der Woiwodschaft Westpommern
 Borzyszkowo (Więcbork), Dorf der Gmina Więcbork in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern